Gruppe C ved Europamesterskabet i fodbold 2012 begyndte den 10. juni, og færdiggøres den 18. juni 2012. Gruppens medlemmer er , ,  og .

Stilling

Spanien – Italien

Irland – Kroatien

Italien – Kroatien

Spanien – Irland

Kroatien – Spanien

Italien – Irland

Eksterne henvisninger 
 UEFA Euro 2012 Gruppe C

Referencer 

 Gruppe C